Чумацкое () — село,
Константиновский сельский совет,
Пологовский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2324284605. Население по переписи 2001 года составляло 85 человек.

Географическое положение 
Село Чумацкое находится на расстоянии в 1,5 км от села Константиновка.

История 
 1790 год — дата основания.

Примечания